Název Sorbonne, česky Sorbonna může označovat:
 Sorbonna – historická teologická kolej Pařížské univerzity a komplex univerzitních budov v Paříži
 Quartier de la Sorbonne – čtvrť Sorbonna v Paříži
 Bibliothèque de la Sorbonne – knihovna Sorbonny
 Kaple Sainte-Ursule de la Sorbonne – kaple Sorbonny

Univerzity
 Pařížská univerzita – nepřesné označení historické univezity jménem její nejznámější instituce
 Panthéon-Sorbonne, Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne – univerzita vyčleněná roku 1971 z Pařížské univerzity
 Paris-Sorbonne, Univerzita Paříž IV – univerzita v letech 1971–2018
 Sorbonne-Nouvelle, Univerzita Paříž III – univerzita vyčleněná roku 1971 z Pařížské univerzity
 Sorbonne Université – univerzita vzniklá roku 2018 sloučením univerzit Paris-Sorbonne a Pierre-et-Marie-Curie (Paříž IV a VI)
 Sorbonne Universités – univerzitní sdružení v letech 2010–2017, které předcházelo vzniku Sorbonne Université